Гад:
 Гады — согласно классификациям XVIII—XIX веков, группа, охватывавшая всех наземных позвоночных, за исключением птиц и млекопитающих.
 Гад — седьмой сын патриарха еврейского народа Иакова, сын Зелфы.
 Гад — один из библейских пророков, друг царя Давида.
 Гад — персонаж семитской мифологии, бог удачи, упомянутый в древних записях Арама и Аравии.
 Гад — гмина (волость) в Польше.
 «Гад» — стихотворение в прозе Тургенева.

Фамилия 
 Гад, Иакинтос (1912—1975) — прелат Греческой католической церкви, экзарх Греции (1958—1975).
 Гад, Йенс (род. 1966) — композитор, продюсер и гитарист, бывший сопродюсер Enigma.
 Гад, Марьян (род. 1982) — словацкий футболист.
 Гад, Петер Урбан (1879—1947) — датский кинорежиссёр.
 Гад, Хемминг (ок. 1450—1520) — шведский государственный деятель, епископ.

См. также